Peter Kurth ist der Name folgender Personen:

* Peter Kurth (Schauspieler) (* 1957), deutscher Schauspieler
 Peter Kurth (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (CDU)